Miejscowości w Anglii:
 Charlestown (Bradford) – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Charlestown (Calderdale) – miejscowość w hrabstwie Calderdale (Anglia)
 Charlestown – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Charlestown – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Charlestown – miasto w Kornwalii
 Charlestown (Manchester) – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Charlestown (Salford) – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
Miejscowości w Irlandii:
 Charlestown – miasto w hrabstwie Mayo
Miejscowość w Saint Kitts i Nevis:
 Charlestown – miasto na wyspie Nevis
Miejscowości w USA:
 Charlestown – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Clark
 Charlestown – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Cecil
 Charlestown – część Bostonu w stanie Massachusetts
 Charlestown – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Sullivan
 Charlestown – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Sullivan
 Charlestown – miasto w stanie Rhode Island, w hrabstwie Washington
 Charlestown – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Calumet
Gminy w USA:
 Charlestown (ang. Charlestown Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Clark
 Charlestown (ang. Charlestown Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Redwood
 Charlestown (ang. Charlestown Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Sullivan
 Charlestown (ang. Charlestown Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Portage
 Charlestown (ang. Charlestown Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Chester
 Charlestown (ang. Charlestown Town) – gmina w stanie Rhode Island, w hrabstwie Washington
 Charlestown (ang. Charlestown Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Calumet

Zobacz też 
 Charles Town
 Charleston